Martinsbach, teils auch Martinbach ist ein Gewässername:
 Martinsbach (Ahle), rechter Zufluss der Ahle in Uslar, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Martinsbach (Karlsbach) rechter Oberlauf des Karlsbachs (zum Ybbser Mühlbach, zur Donau) bis Karlsbach, Markt St. Martin-Karlsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Martinsbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn im Gladenbacher Bergland gegenüber Biedenkopf, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Martinsbach (Weittalbach), linker Zufluss zum Weittalbachs (zum Kanzelbach) im Odenwald nahe bei Stamberg, Stadt Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

mit Namensbestandteil Martinsbach:
 St. Martinsbach, rechter Zufluss des Fritzbachs in Niedernfritz, Gemeinde Hüttau, Land Salzburg
 Vogtmartinsbach, linker Zufluss der Breg am Vogtmartinshof von Schönenbach, Stadt Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 	

Siehe auch:
 Martinsgraben